Der Begriff Fremdstoff wird in verschiedenen Zusammenhängen, aber mit ähnlicher Bedeutung gebraucht:

in der Medizin bezeichnet er entweder
 als Bestandteil des Bluts eine Substanz (Krankheitserreger, Gifte), die von bestimmten Lymphozyten als körperfremd erkannt und bekämpft werden, siehe Antigen
 innerhalb von Zellen eine Substanz, die nicht vom Stoffwechsel gebildet wurde, siehe Xenobiotikum
im Bereich Lebensmittel kennzeichnet er unübliche Bestandteile, die jedoch gewollt oder ungewollt zu Nahrungsbestandteilen werden können, siehe Konservierungsmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel
in der Metallurgie sind damit die, nicht am Kristallaufbau beteiligten, Verunreinigungen in Metallen und Legierungen gemeint, die nach deren Produktion in der Schmelze verbleiben und mit wirtschaftlich-technischen Maßnahmen auf etwa 0,1 % Massenanteil gedrückt werden.
im Bereich des Bauwesens handelt es sich um Stoffe in Gesteinskörnungen, die fremder Herkunft sind (wie etwa Bauschutt, Metalle und Kunststoffe)